Krumlov peut désigner :

Toponymie 
Český Krumlov (en  ou ), ville médiévale en Bohême-du-Sud, près de la ville de České Budějovice ; chef-lieu du district de Český Krumlov, un des sept districts de la Bohême-du-Sud, en République tchèque.
Moravský Krumlov , ville du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud, en République tchèque ;

Astronomie 
L'astéroïde (2747) Český Krumlov, découvert par Antonín Mrkos le

Voir aussi
Krumau